emo – gatunek muzyki
 emo – slangowe pojęcie opisujące ludzi i modę „emo”
 Emo – gmina w Kanadzie
 Emo – wieś w Irlandii
 Emo Court – rezydencja wiejska (dwór) z przełomu XVIII/XIX wieku w Irlandii
 Villa Emo – renesansowa willa zaprojektowana przez Andreę Palladia